La saison 2012-2013 de Prva Crnogoska Liga est la septième édition de la première division monténégrine. Lors de celle-ci, le FK Budućnost Podgorica tente de conserver son titre de champion face aux onze meilleurs clubs monténégrins lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année, chaque équipe affrontant à trois reprises ses adversaires.

C'est le FK Sutjeska Niksic qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur le tenant du titre, le FK Budućnost Podgorica et douze sur le FK Čelik Nikšić, club promu de deuxième division. C'est le tout premier titre de champion du Monténégro de l'histoire du club.

Qualifications en coupe d'Europe 
Trois places sont qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant attribuée au vainqueur de la Coupe du Monténégro de football 2012-2013.

À l'issue de la saison, le champion se qualifiera pour le  de qualification des champions de la Ligue des champions 2013-2014.

Alors que le vainqueur de la Crnogorski Fudbalski Kup prendra la première des trois places en Ligue Europa 2013-2014, les deux autres places reviennent aux deux équipes les mieux classées qui ne sont ni championnes ni vainqueur de la Coupe.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages 
Les clubs classés  et  de première division en fin de saison affrontent les  et  de deuxième division pour connaître les 2 derniers clubs qui joueront la saison prochaine en Prva Crnogoska Liga.

|}
 Les clubs se maintiennent tous dans leur championnat d'origine.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat du Monténégro de football
 Coupe du Monténégro de football

Liens externes 
  Site officiel
  Résultats complets et classement sur le site de RSSSF

Championnat du Monténégro de football
Monténégro
2012 au Monténégro
2013 au Monténégro